Copenhagen Lads er en fanfraktion der støtter fodboldklubben FC København. Fraktionen blev officielt grundlagt den 4. december 1997, men havde på det tidspunkt allerede eksisteret som en uofficel fanfraktion. Således bliver Copenhagen Lads nævnt flere gange i Benn Q. Holms roman Hafnia Punk, der foregår i fanmiljøet omkring FCK i 1997. Fraktionen er eksklusiv i sin optagelsespolitik hvorfor der i dag kun er 19 medlemmer. Deres slogan er We're not your friends, we're the Lads. På trods af sloganet er de erklærede pacifister. Fraktionen er opbygget med flere forskellige tillidsposter som ved den årlige generalforsamling besættes ved et demokratisk afholdt valg. Fraktionen har et sæt vedtægter der nærmere beskriver formål og andre procedurer. 

Copenhagen Lads pådrog sig opmærksomhed da de på foranledning af og i forbindelse med TV-programmet Den halve sandhed i 2004 ansøgte Kirkeministeriet om at blive anerkendt som trossamfund. Dette blev gjort dels som en ironisk kommentar til andre trossamfund der i medlemmernes øjne var mindre seriøse, heriblandt Forn Sidr, og dels som generel kritik af organiserede religiøse samfund. Joken blev dog ikke opfattet af medier og forskere. I kølvandet er der udgivet flere bøger som omhandler ansøgningen. Blandt andet skrev teolog og lektor Povl Götke bogen Fra Buddha til Beckham – karisma og suggestion i sport og religion hvor Copenhagen Lads' ansøgning har en fremtrædende plads. Desuden nåede flere medier, inkl. Danmarks Radio og Politiken, at omtale ansøgningen, uden dog at formidle den satiriske indgangsvinkel.

Blandt medlemmerne findes mellemøsteksperten Walid Hajjaj og politikeren Thor Grønlykke.

Eksterne henvisninger 
DR's omtale af ansøgningen

F.C. Københavns fanklubber og fanfraktioner